Яблоневые:

 Яблоневые — устаревший таксон, ранее рассматривавшийся в качестве подсемейства растений в составе семейства Розовые.
 Яблоневые — триба двудольных растений в составе подсемейства Сливовые семейства Розовые.